Tambillo bezeichnet mehrere Orte:

in Bolivien:
 Tambillo (Bolivien), Ort in Bolivien
 Kanton Tambillo, Kanton in Bolivien

in Ecuador:
 Tambillo (Esmeraldas), Ort (Parroquia) im Kanton San Lorenzo in der Provinz Esmeraldas
 Tambillo (Pichincha), südlicher Vorort von Quito, Parroquia im Kanton Mejía der Provinz Pichincha

in Peru:
 Tambillo (Arequipa), Ort in der Provinz Arequipa (Region Arequipa)
 Tambillo (Carabaya), Ort in der Provinz Carabaya (Region Puno)
 Tambillo (Huamanga), Ort in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho)
 Distrikt Tambillo, Distrikt in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho)
 mehrere Ortschaften in der Region Cajamarca